Traina ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Traina (* 1983), italienischer Badmintonspieler
 Nick Traina (1978–1997), US-amerikanischer Sänger
 Trevor Traina (* 1968), US-amerikanischer Unternehmer und Botschafter